al-Banna (; auch El Banna, Elbaneh o. ä.) bezeichnet:

 Gamal al-Banna (1920–2013), ägyptischer Philosoph und Islamwissenschaftler
 Hany El Banna, Gründungsfigur von Islamic Relief
 Hasan al-Bannā (1906–1949), ägyptischer Gründer der Muslimbrüder (Muslimbrüderschaft)
 Jaber A. Elbaneh (* 1966), jemenitisch-amerikanisches al-Qaida-Mitglied
 Sabri Chalil al-Banna, Pseudonym Abu Nidal (1937–2002), palästinensischer Attentäter
 Wassim El Banna (* 1979), palästinensisch-dänischer Fußballspieler